Cady ist der Name folgender geographischer Objekte in den Vereinigten Staaten:

Orte:
 Cady (Michigan)
 Cady (Virginia)
 Cady (Wisconsin), Town(ship) im St. Croix County

im NRHP gelistete Objekte:

 Cady Hall, in Patagonia, Arizona, ID-Nr. 92001635
 Cady-Copp House, in Putnam, Connecticut, ID-Nr. 01000939

Cady ist der Familienname folgender Personen:
 Calvin Brainerd Cady (1851–1928), US-amerikanischer Musikpädagoge
 Carol Cady (* 1962), US-amerikanische Leichtathletin
 Claude E. Cady (1878–1953), US-amerikanischer Politiker
 Daniel Cady (1773–1859), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Ernest Cady (1842–1908), US-amerikanischer Politiker
 Frank Cady (1915–2012), US-amerikanischer Schauspieler
 Gilbert H. Cady (1882–1970), US-amerikanischer Geologe
 George Hamilton Cady (1906–1993), US-amerikanischer Chemiker
 Jack Cady (1932–2004), US-amerikanischer Autor
 Jean-Christian Cady (* 1943), französischer Beamter und UN-Mitarbeiter
 Jerome Cady (1903–1948), US-amerikanischer Drehbuchautor

 Walter Guyton Cady (1874–1974), US-amerikanischer Physiker und Elektroingenieur

Siehe auch:
 Cady-Nunatak, Nunatak im westantarktischen Marie-Byrd-Land
 Cady House
 Caddy